Uotila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Juha Uotila (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Kari Uotila (né en 1955), homme politique finlandais
 (né en 1947), actrice finlandaise
 (né en 1977), patineur artistique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois